Casullo, apellido, puede referirse a:

 José María Casullo, futbolista y entrenador argentino; o
 Nicolás Casullo, escritor y filósofo argentino.